Az 2012-es Tippeligaen volt a 68. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában. A pontvadászat 2012. március 23-án kezdődött és november 18-án ért véget.

A címvédő a Molde volt. A szezont újra a Molde csapata nyerte, a bajnokság történetében másodjára.

Részt vevő csapatok

Vezetőedző váltások

Tabella

Osztályozó 
Az osztályozó döntőjét a Sandnes Ulf nyerte meg a másodosztály 6. helyezettje, az Ullensaker/Kisa ellen.

Eredmények

 A Sandnes Ulf nyert 7–1-es összesítéssel.

Meccstáblázat

Statisztikák

Góllövőlista

Sárga és piros lapok

Játékosok 
 Legtöbb sárga lap: 7
  Tremaine Stewart (Aalesund)
 Legtöbb piros lap: 1
 23 játékos

Klubcsapatok 
 Legtöbb sárga lap: 48
 Lillestrøm
 Legtöbb piros lap: 4
 Fredrikstad
 Sandnes Ulf
 Vålerenga

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég 1
Eliteserien szezonok